Sevia är ett släkte av insekter. Sevia ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Sevia